Le qualificazioni del singolare maschile del Pacific Life Open 2006 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Pacific Life Open  2006 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Gilles Simon (primo turno)
 Julien Benneteau (Qualificato)
 Guillermo García López (ultimo turno)
 Justin Gimelstob (Qualificato)
 Janko Tipsarević (Qualificato)
 Ivo Minář (primo turno)
 Paul Capdeville (Qualificato)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Olivier Patience (primo turno)
 Assente
 Oliver Marach (ultimo turno)

 Glenn Weiner (primo turno)
 Kevin Kim (Qualificato)
 Thierry Ascione (ultimo turno)
 Vasilīs Mazarakīs (Qualificato)
 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Jeff Salzenstein (primo turno)
 George Bastl (ultimo turno)
 Rik De Voest (primo turno)
 Jeff Morrison (Qualificato)
 Łukasz Kubot (ultimo turno)
 Michael Russell (primo turno)
 Lars Burgsmüller (Qualificato)

Qualificati 

 Lars Burgsmüller
 Amer Delić
 Julien Benneteau
 Kevin Kim
 Justin Gimelstob
 Janko Tipsarević

 Vasilīs Mazarakīs
 Paul Capdeville
 Giovanni Lapentti
 Jeff Morrison
 Glenn Weiner
 Jeff Salzenstein

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Pacific Life Open 2006